La Fleur de pierre, recueil de contes de Pavel Bajov (1939) comprenant un conte de ce nom ; la traduction littérale du titre russe est La Cassette de malachite
 La Fleur de pierre, film d'Alexandre Ptouchko (1946), inspiré de ce conte
 La Fleur de pierre, ballet de Serge Prokofiev (1950), inspiré du même conte